Peng Cheng, née le  à Harbin est une patineuse artistique chinoise. Avec son partenaire de couple Zhang Hao, avec lequel elle patine depuis 2012, elle est championne de Chine 2014 et gagnante de la Coupe de Chine 2014. Dans les grands championnats, le couple compte une participation aux Jeux olympiques ( à Sotchi en 2014) et une cinquième place aux Mondiaux 2014 comme meilleur résultat aux Championnats du monde.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires:
 Zhang Hao (4 saisons : 2012-2016)
 Jin Yang (7 saisons : 2016-2023)

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en avril 1997
Naissance à Harbin
Patineuse artistique chinoise
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022